St. Quintinus, St. Quintin, St. Quentin oder St. Kwinten ist der Name zahlreicher Kirchen, die dem heiligen Quintin geweiht sind:

in Belgien:
 St.-Quintinus-Kathedrale in Hasselt
 Sint Kwinten (Lennik) in Lennik
 Sint Kwinten (Löwen) in Löwen
 Sint-Kwintenskerk in Oostkerke (Damme)
 Sint Quintinus (Zonhoven) in Zonhoven

in Deutschland:
 St. Margaretha (Bebelsheim) und Quintin, Saarland
 St. Quintin in Karbach (Hunsrück); siehe Karbach (Hunsrück): Kultur und Sehenswürdigkeiten
 St. Quintin (Mainz) in Mainz
 Simultankirche St. Quintin in Siebeldingen
 St.-Quintins-Kapelle in Essen, um 1820 abgebrochen

in Frankreich:
 Saint-Quentin: Basilika Saint-Quentin
 St-Quentin (Brières-les-Scellés), Département Essonne
 St-Quentin (Saint-Quentin)
 St-Quentin (Scy-Chazelles), Département Moselle

in Großbritannien:
 Frome St. Quintin: St. Quintin (Frome St. Quintin)

in Spanien:
 Sant Quintí d’en Bas in Katalonien

Quintinus